Annay (Nièvre), municipi francès al departament de la Nièvre 
 Annay (Pas de Calais), municipi francès al departament del Pas de Calais 
 Annay-la-Côte, municipi francès al departament del Yonne 
 Annay-sur-Serein, municipi francès al departament del Yonne